A Píla településnév jelentései:

Dóczyfürésze (Píla) szlovákiai község szlovák neve a Zsarnócai járásban
Fűrész szlovákiai község szlovák neve a Losonci járásban
Gidrafűrész (Píla) szlovákiai község szlovák neve a Bazini járásban
Rimafűrész (Rimavská Píla)
Piła város Lengyelországban
Píla, ciprusi falu a Lárnaka kerületben  
Lásd még: Pila (egyértelműsítő lap)